

Patronyme
François Tassé (1938-), acteur québécois
Henriette Tassé (1870-1964), journaliste et écrivaine québécoise
Joseph Tassé (1848-1895), journaliste, écrivain et homme politique fédéral québécois et franco-ontarien
Yvon-Roma Tassé (1910-1998), ingénieur civil et homme politique fédéral québécois

Toponyme
Tassé, commune de la Sarthe en France

Voir aussi
Tasse

Homonymie de patronyme